Scheibenhaus steht für
Scheibenhaus (Winklarn), Landkreis Schwandorf, Bayern 
 Scheibenhaus (Arabellapark), Arabellapark, München
 verkürzt für Scheibenhochhaus 
Siehe auch:
 Vierscheibenhaus